Malabarstare (Sturnia blythii) är en asiatisk fågel i familjen starar med omdiskuterad artstatus. Den förekommer endast i sydvästra Indien.

Utseende 
Malabarstaren är med sina 20 centimeter i kroppslängd en medelstor stare. Den kännetecknas av vitaktigt huvud, gråaktig ovansida, rostfärgad undersida och kastanjefärgad stjärt. Ungfågeln är rätt enfärgat brungrå med rostfärgade yttre stjärtpennor. Mycket lika arten gråhuvad stare, som den ofta behandlas som en del av, har istället just grått huvud.

Utbredning och systematik 
Arten förekommer enbart i sydvästra Indien, från södra Maharashtra söderut till Kerala.Den behandlas som monotypisk, det vill säga att den inte delas in i några underarter. Fågeln behandlades tidigare som underart till gråhuvad stare (S. malabarica), men urskiljs av flera internationella taxonomiska auktoriteter, baserat på avvikande utseende och läten. Andra behåller den dock som en del av gråhuvad stare. Genetiska studier visar att de genetiska skillnaderna dem emellan är relativt små, varför författarna till studien rekommenderar att den inte bör urskiljas som egen art.

Släktestillhörighet 
Tidigare placerades den i släktet Sturnus, men flera genetiska studier visar att släktet är starkt parafyletiskt, där de flesta arterna är närmare släkt med majnorna i Acridotheres än med den europeiska staren (Sturnus vulgaris).

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Namn 
Fågelns vetenskapliga artnamn hedrar den engelske zoologen Edward Blyth (1810-1873).

Referenser

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Starar
Fåglar i orientaliska regionen
Endemiska fågelarter i Indien